Les échecs d'Augbsurg sont une variante du jeu d'échecs.

Le principe de cette variante est qu'elle introduit la possibilité pour une pièce de jouer sur une case occupée par une pièce de son propre camp, ce qui fait qu'elles fusionnent et cumulent leurs pouvoirs. Cette fusion n'est pas irréversible : on peut laisser une des deux pièces sur la case en jouant uniquement l'autre (voire carrément séparer une dame en tour + fou). Aussi, cette variante introduit la possibilité de pions blancs sur la première rangée (ou noirs sur la huitième). Ces derniers restent immobiles, à moins qu'une pièce amie vienne les déplacer après avoir fusionné avec eux.

Augsburg
Augsbourg